Friedman es un apellido que puede también aparecer en las formas Friedman y Freedman y puede referirse a:

Científicos:
 Herbert Friedman, científico de materiales, físico solar, astrónomo.
 Georges Friedmann (1902-1977), sociólogo francés.
 Jerome Isaac Friedman, físico, premio Nobel de física.
 Stanton T. Friedman, físico y 'ufólogo'.

Políticos:
Raúl Pellegrin Friedmann,  revolucionario del proletariado chileno.
Rodolfo Friedman o Friedmann, político paraguayo.

Economistas:
 Milton Friedman, economista, premio Nobel de economía.
 David D. Friedman, escritor anarco-capitalista.

Matemáticos:
 Alexander Friedman, matemático y cosmólogo.
 Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker, solución exacta de las ecuaciones de la relatividad general de Einstein.
 Ecuaciones de Friedmann, ecuaciones sobre diversos parámetros cosmológicos.
 Michael Freedman, matemático e investigador.
 William F. Friedman, criptólogo.

Otros:
 Budd Friedman, actor y comediante estadounidense.
 David Friedman, escritor.
 Dougie Freedman, deportista.
 Drew Friedman, dibujante.
 Robert Capa, fotógrafo de guerra del siglo XX, también conocido como Endré Ernő Friedmann.
 Marty Friedman, exguitarrista de la banda de Thrash metal, Megadeth.
 Maxwell Jacob Friedman, luchador estadounidense.
 Nat Friedman, programador.
 Ross the Boss Friedman, guitarrista. 
 Thomas Friedman, periodista.